«Память Меркурия» — несколько кораблей, названных в честь брига «Меркурий».

 «Память Меркурия» — парусный корвет Черноморского флота, построенный в 1865 году.
 «Память Меркурия» — крейсер, бывший пароход «Ярославль», носил название с 9 апреля 1883 года по 25 марта 1907 года, позже «Меркурий».
 «Память Меркурия» — бронепалубный крейсер, бывший бронепалубный крейсер «Кагул» носил название c 1907 по 1922 год, позже возвращено название «Кагул».
 «Память Меркурия» — малое гидрографическое судно, построенное в 1965 и затонувшее в 2001 году.

Примечания